Derek – prenome maschile inglese
 Derek – serie televisiva britannica
 Bo Derek – attrice statunitense
 John Derek – regista, attore e fotografo statunitense
 Derek – altra denominazione di Charchakis, comune armeno